Херберт Циммерманн (; 29 ноября 1917 — 16 декабря 1966 года) — немецкий спортивный журналист и футбольный комментатор.

Биография 
Участник Второй мировой войны, капитан вермахта. Служил в 14-й танковой дивизии и был награждён Рыцарским крестом Железного креста. Командир 1-го батальона 36-го танкового полка.

После войны занялся спортивной журналистикой. Освещал матчи чемпионатов мира по футболу 1954, 1958, 1962 и 1966 годов. Наиболее известен как комментатор финала 1954 года, в котором сборная Германии победила сборную Венгрии со счётом 3:2. В историю вошёл его фрагмент комментария третьего гола:

Шефер навешивает... игра головой... выбито. Ран должен пробить из глубины... Ран бьёт! Гол! Гол! Гол! Гол! Гол Германии! Германия ведёт со счётом 3:2! Зовите меня безумцем, зовите меня сумасшедшим!

В конце игры Циммерманн прокричал «Всё закончено! Всё! Всё! Германия — чемпион мира!», и это же высказывание через 12 лет в эфире Би-би-си повторил в изменённом виде «» , описывая реакцию болельщиков сборной Англии на победу в финале 1966 года над Германией со счётом 4:2. Циммерманна критиковали и за то, как он называл вратаря Тони Турека одновременно «дьявольским парнем» и «футбольным богом», и за то, что он бросался военным жаргоном в репортажах.

11 декабря 1966 года Циммерманн попал в автокатастрофу и через пять суток скончался от полученных ранений.

Его племянник — , председатель партии «Союз 90 / Зелёные». Семья Штрёбеле получила по наследству авторские права на публикацию репортажей Циммерманна.

Награды 
 Нагрудный знак «За ранение» в серебре (1942)
 Железный крест
 Рыцарский крест Железного креста (5 апреля 1945)

Примечания

Литература 
 
 
Werner Raupp: Toni Turek – "Fußballgott". Eine Biographie, Hildesheim: Arete 2019 (ISBN 978-3-96423-008-9), p. 107–112, 124–128.

Ссылки 
 Фрагмент репортажа Херберта Циммерманна от 4 июля 1954 года 

Телеведущие Германии